Chance Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Chance Creek (Whitestone River), Nebenfluss des Whitestone River (Porcupine River) in Queensland
 Chance Creek (Gilliat River), Nebenfluss des Gilliat River in Queensland